Kozie Skały – grupa skał na Żurawnicy w Beskidzie Małym
 Kozie Skały – grupa skał na Wysokim Grzbiecie w Górach Izerskich (Sudety)
 Kozie Skały – grupa skał w Tatrach Bielskich na Słowacji